

Содержание 
В этой суре — угроза неверующим Днём воскресения и устрашение тем, что он будет очень длинным и ужасным. В этой суре человек порицается за слабость и малодушие, проявляемые им во время беды и во время радости, за исключением тех, которых Аллах спас, наделив их богобоязненностью и благочестием. Они избавлены от подобной слабости.